Maria Paleóloga ( 1258–1282) — filha ilegítima do imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo e esposa do cã mongol Abaca.

Outras pessoas
 Maria Paleóloga Cantacuzena ( 1269–1279) — sobrinha do imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo e esposa dos tsares búlgaros Constantino Tico e Lacanas.
 Maria Paleóloga da Sérvia  (m. 1355) — sobrinha neta do imperador bizantino Andrônico II Paleólogo e esposa do rei sérvio Estêvão Uresis III.
 Maria Paleóloga de Monferrato (1508-1530) &dash; filha mais velha de Guilherme IX Paleólogo, marquês de Monferrato.

Desambiguações de antropônimos